Національний гімн Республіки Таджикистан (, ) — один державних символів Республіки Таджикистан разом із державним прапором і гербом. Дата прийняття: 7 вересня 1994 року.

Державним гімном Таджикистану є пісня «Суруді міллі», автор музики — Сулейман Юдаков, автор слів — Гулназар Келдієв. В основу гімну покладена музика гімну Таджицької РСР.

Державний гімн Таджикистану 
 Диёри арҷманди мо,
 Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,
 Саодати ту, давлати ту бегазанд бод
 Зи дурии замонаҳо расидаем
 Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем

 Зинда бош эй Ватан,
 Тоҷикистони озоди ман!

 Барои нангу номи мо: Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ,
 Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонаӣ,
 Хазон намерасад ба навбаҳори ту,
 Ки мазраи Вафо бувад канори ту, Канори ту

 Зинда бош эй Ватан,
 Тоҷикистони озоди ман!

 Ту модари ягонаӣ,
 Бақои ту бувад бақои хонадони мо,
 Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо,
 Зи ту саодати абад насиби мост,
 Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост,

 Зинда бош эй Ватан,
 Тоҷикистони озоди ман!

Неофіційний переклад 
 Наша улюблена країно!
 Ми щасливі бачити твою гордість.
 Нехай будуть вічні твої щастя та процвітання.
 Ми досягли цього дня з давніх часів,
 Ми стоїмо під твоїм прапором.

 Хай живе моя Батьківщина,
 Мій вільний Таджикистан!

 Наша честь і гідність,
 Ти — символ надії наших предків,
 Ти — вічний світ для твоїх синів,
 Твоя весна ніколи не закінчиться,
 Ми лишаємось вірні тобі.

 Хай живе моя Батьківщина,
 Мій вільний Таджикистан!

 Ти — мати для всіх нас,
 Твоя майбутнє — наше майбутнє,
 Ти — смисл для наших душ і тіл,
 Ти завжди даєш нам щастя,
 Завдяки тобі весь світ любить нас!

 Хай живе моя Батьківщина,
 Мій вільний Таджикистан!

Текст гімну іншими системами письма

Переклад гімну англійською мовою 
 Our country beloved,
 Happy we are to see thy pride.
 Let thy joy and prosperity forever be.
 We have reached new horizons;
 We stand under your flag, under your flag.

 Long live my homeland,
 My free Tajikistan!

 Thou art our ancestral symbol,
 Our honour and dignity,
 Thou art an eternal world for thy sons,
 Thy spring shall end not,
 We remain loyal to thee, loyal to thee.

 Long live my homeland,
 My free Tajikistan!

 Thou art a mother for all of us,
 Thy future is our future,
 Thy meaning is the meaning of our souls and bodies,
 Thou givest us happiness forever,
 Because of thee, we love the world, love the world.

 Long live my homeland,
 My free Tajikistan!

Див. також 
 Герб Таджикистану
 Прапор Таджикистану

Національні символи Таджикистану
Таджикистан
Таджикистан
Музика Таджикистану